El término doméstico  (del latín domus, "casa") puede referirse a:

Lo relativo a la casa y la familia
la vida doméstica, cotidiana o familiar o "vida privada";
la violencia doméstica;
la economía doméstica;
el trabajo doméstico (criado/a o fámulo/a);
las tareas domésticas;
una relación doméstica o relación familiar (en inglés, domestic partnership designa lo que en algunos países hispanohablantes se denomina "pareja de hecho");

Animales domésticos
un animal doméstico;
el animal domesticado, bien como animal de compañía o como objeto de explotación ganadera;
ave doméstica
cerdo doméstico
oveja doméstica
cabra doméstica
caballo doméstico
perro doméstico
gato doméstico
el animal vinculado a la proximidad de los humanos, aun cuando no sea domesticado:
mosca doméstica
ratón doméstico

Plantas domésticas
plantas domésticas, las cultivadas (agricultura), por oposición a las plantas silvestres;
Malus domestica (el manzano)
Prunus domestica (el ciruelo)

Objetos domésticos
el equipamiento doméstico o equipamiento del hogar;
la computadora doméstica;
la electricidad doméstica;
la red doméstica (home area network, HAN);
un robot doméstico;
una bicicleta doméstica;
la estufa doméstica;

Cargo militar histórico
Domesticus o Protectores domestici, un cargo militar romano;
Doméstico, un cargo militar bizantino;
Doméstico de las escolas, un comandante en jefe del ejército bizantino;

Doméstico o exterior
Lo interior a un país, por oposición a lo exterior (calco de un determinado uso del inglés domestic);
asuntos domésticos o asuntos interiores (Ministerio del Interior), por oposición a asuntos exteriores;
política doméstica o política interior, por oposición a política exterior;
aeropuerto doméstico o aeropuerto nacional;
copa doméstica;

Domesticus
Con el nombre latino de domesticus, además de un cuerpo militar del Bajo Imperio (protectores domestici):

Secretarius domesticus, la denominación latina del Secretario de Estado de la Santa Sede;
Agroecius Domesticus, nombre de un romano cuyo enterramiento se recoge en Vienne.
Silvanus domesticus, uno de los tres tipos de la divinidad tutelar romana castellanizada como Silvano.

Referencias